Operazione Tiger può riferirsi a:
 Operazione Tiger (1940), attacco tedesco durante la Campagna di Francia
 Operazione Tiger (1941), operazione a Malta
 Operazione Tiger (1944), esercitazione per l'operazione Overlord, per l'invasione della Normandia
 Operazione Tiger (1992), un'offensiva dell'esercito croato durante la guerra d'indipendenza croata
 Operazione Tiger (1994), operazione durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina